Sturgis kan syfta på:

 Sturgis (efternamn) – ett engelskt efternamn samt personer med namnet
Sturgis Motorcycle Rally – en motorcykelträff som hålls i Sturgis i delstaten South Dakota
MH-1A Sturgis – ett flytande kärnkraftverk som var i drift 1968-1975 i kanalzonen i Panama

Geografi

Kanada
Sturgis, Saskatchewan, en ort i Saskatchewan

USA
Sturgis, Kentucky, en ort i Union County, Kentucky
Sturgis, Michigan, en ort i St. Joseph County, Michigan
Sturgis Township, Michigan, en ort i St. Joseph County, Michigan
Sturgis, Mississippi, en ort i Oktibbeha County, Mississippi
Sturgis, South Dakota, en ort i Meade County, South Dakota